

Onomastica
Darcy – nome proprio di persona inglese

Personaggi fittizi
Darcy – personaggio della serie animata Winx Club
Fitzwilliam Darcy o Signor Darcy – personaggio del romanzo di Jane Austen Orgoglio e pregiudizio

Persone
Amelia Darcy – nobildonna inglese
Henry Darcy – ingegnere francese
Les Darcy – pugile australiano
Thomas Darcy, I barone Darcy – nobile e militare britannico

Scienza
Darcy – unità di misura della permeabilità
Legge di Darcy – legge dell'idraulica